Rising Sun kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Rising Sun (Indiana)
Rising Sun (Maryland)

Andere betekenissen:
 Rising Sun (boek), een boek van Michael Crichton.
 Rising Sun (film), film van Philip Kaufman met Sean Connery en Wesley Snipes